Лос Капоралес има више значења:

 Лос Капоралес (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Капоралес (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Капоралес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Капоралес (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Капоралес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Капоралес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Капоралес (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капоралес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику